La Genetouze kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Génétouze, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 La Genétouze, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,